Il singolare del torneo di tennis Sir Supermercati Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Victor Hănescu che ha battuto in finale Francesco Aldi 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (Campione)
 Olivier Patience (primo turno)
 Michal Tabara (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

 Francesco Aldi (finale)
 Daniele Bracciali (secondo turno)
 Edgardo Massa (quarti di finale)
 Tomas Tenconi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sir Supermercati Open 2004